Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 1., 2. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. није бранио Вејд ван Никерк из Јужноафричке Републике.

Земље учеснице 
Учествовала су 42 атлетичара из 31 земље.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембра 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичари на 400 метара 2019. године пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. октобра по локалном времени. Такмичари су били подељени у шест група. У полуфинале су се пласирала по тројица првопласираних их свих шест квалификационих група (КВ) и шесторица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године по локалном времену.Такмичари су били подељени у три групе.

 
У финале су се пласирала по двојица првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 4. октобра 2019. године у  22:20 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 400 м за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном